Il doppio del torneo di tennis ATP Rio de Janeiro 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Brian Garrow e Sven Salumaa che hanno battuto in finale Nelson Aerts e Fernando Roese 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Javier Frana /  Gustavo Luza (quarti di finale)
 Luiz Mattar /  Cássio Motta (primo turno)

 Danilo Marcelino /  Mauro Menezes (semifinali)
 Simone Colombo /  Ricki Osterthun (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
ATP Rio de Janeiro 1990